LaRue ou Larue pode referir-se a:

Pessoas
LaRue Kirby (1889-1961), defensor externo americano (beisebol)
LaRue Martin (nasceu em 1950), jogador de basquetebol americano
LaRue Parker (1935-2011), ex-presidente da nação Caddo de Oklahoma
Achille Larue (1849-1922), político quebequense
Allen Larue (nasceu em 1981), jogador de futebol seichelense
Bartell LaRue (1932-1990), dublador americano
Brent LaRue (nasceu em 1987), atleta estadunidense-esloveno
Charles W. LaRue (1922-2006), trombonista americano
Chi Chi LaRue (nasceu em 1959), diretor americano
Christian LaRue, treinador canadense de hóquei
Custer LaRue, soprano americano
Dave LaRue, baixista americano
D.C. LaRue (nasceu em 1948), artista americano de disco 
Dennis LaRue (nasceu em 1959), juiz americano de hóquei
Étienne-Benoît Larue (1865-1935), missionário francês católico
Eva LaRue (nasceu em 1966), atriz americana
Florence LaRue (nasceu em 1944), atriz americana
François-Xavier Larue (1763–1855), agricultor e político quebequense
Frank LaRue (nasceu em 1952), relator especial da ONU sobre Liberdade de Expressão
Fred LaRue (1928-2004), assessor do presidente Nixon
Henri LaRue (1892-1973), político quebequense
Jason LaRue (nasceu em 1974), jogador de beisebol
Jim LaRue (nasceu em 1925), treinador americano de futebol
Lash LaRue (1917–1996), ator americano
Leonard LaRue (1914-2001), navegador americano
Mitzy Larue, político de Seychelles
Natalie LaRue, músico americano
Perrault LaRue (nasceu em 1925), político quebequense
Praxède Larue (1823–1902), médico e político quebequense
Rusty LaRue (nasceu em 1973), atleta americano
Stoney LaRue (nasceu em 1977), músico americano
Travis LaRue (1913-2009), ex-prefeito da cidade Austin, no estado do Texas (TX)
Vildebon-Winceslas Larue (1851–1906), político quebequense

Outros
LaRue (banda), um duo de rock cristão
LaRue (álbum), um álbum do duo LaRue
Larue Wilson, personagem fictício em Gidget
La Roux, uma banda britânica de synthpop
J.D. LaRue, um personagem fictício interpretado por Kiel Martin em Hill Street Blues

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua francesa